Fra' Diego Álvarez – arcivescovo di Trani del XVII secolo
 Diego Álvarez – tennista argentino
 José Diego Álvarez – calciatore spagnolo
 Diego Álvarez – calciatore colombiano, centrocampista della Nazionale colombiana under-20 ai Mondiali 1993.

Pagine correlate 
Álvarez